Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2014.

Сезон 2014 GP2 — десятый сезон серии GP2, серии поддержки Формулы-1. Сезон 2013 года рассчитывал стать последним сезоном для третьего поколения болидов GP2, GP2/11, которые дебютировали в 2011 году, однако, из-за поставленной цели на снижение расходов на участие в чемпионате было решено оставить эти шасси еще на один трёхгодичный цикл.

Свободные заезды были продлены с 30 до 45 минут. Пилоты теперь обязаны использовать оба типа резины в субботней гонке (жесткий и мягкий, за исключением дождевой гонки) по аналогии с подобным правилом в Формуле-1.

Чемпионом стал британец Джолион Палмер.

Команды и пилоты

Календарь 

После финальной гонки сезона 2013, организаторы серии объявили, что чемпионат в сезоне 2014 посетит все европейские этапы чемпионата мира Формула-1. Вместе с включением в календарь Формулы-1 гонок в России и Австрии, серия GP2 также впервые проведет этапы на трассах Сочи Автодром и Ред Булл Ринг. Финальная версия календаря, состоящего из 11 этапов, была опубликована 6 декабря 2013 года.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет 

Сезоны основного чемпионата GP2
2014 год в моторных видах спорта